Elizabeth Tilney, condesa de Surrey (antes de 1445 - 4 de abril de 1497) fue una noble inglesa y dama de honor de dos reinas. Fue la primera esposa de Thomas Howard, II duque de Norfolk y conde de Surrey.

Elizabeth sirvió como dama de compañía a la reina consorte Elizabeth Woodville, y más tarde como camarera de la hija de esta, Isabel de York, consorte del rey Enrique VII. Fue también una de las madrinas de bautizo de la princesa Margarita Tudor.

Elizabeth Tilney fue la madre de Thomas Howard, III duque de Norfolk. A través de su hija Elizabeth Howard, era abuela de Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII, y por tanto bisabuela de la reina Isabel I, y a través de otro hijo, Edmund Howard, abuela de Catalina Howard, quinta esposa del rey Enrique VIII.

Familia
Elizabeth Tilney nació en Ashwellthorpe Hall antes de 1445. Era la única hija de sir Frederick  Tilney y Elizabeth Cheney. Sir Frederick murió antes de 1447, y poco después, su viuda se volvió a casar con John Say, presidente de la Cámara de los Comunes, con quien tuvo tres hijos —William, Thomas y Leonard— y cuatro hijas: Anne, Elizabeth, Katherine y Mary, además de otra niña que murió en la infancia. 

Los abuelos paternos de Elizabeth eran sir Philip Tilney e Isabel Thorpe, y los abuelos maternos eran sir Laurence Cheney y Elizabeth Cockayne, viuda de sir Philip Butler. Elizabeth Cockayne era hija de sir John Cockayne e Ida de Grey.

Elizabeth era heredera de las mansiones de Fisherwick y Shelfield en Walsall (Staffordshire) por ser descendiente de Roger Hillary.

Matrimonios
Elizabeth se casó con su primer marido,  sir Humphrey Bourchier, heredero del barón Berners, en torno a 1466. De este matrimonio tuvo un hijo, John Bourchier, II barón Berners y dos hijas. Tras la boda, Elizabeth se instaló en la corte, donde se convirtió en dama de honor de la reina Elizabeth Woodville, cuya cola portó en su coronación, celebrada en mayo de 1465 en la abadía de Westminster. Elizabeth acompañó a la reina cuando esta se acogió a sagrado en dicha abadía, después de que el rey Eduardo IV fuera depuesto del trono, y se encontraba presente en el parto del futuro rey Eduardo V. Siguió al lado de la reina hasta que Eduardo IV recuperó el poder.

Sir Humphrey murió en la batalla de Barnet el 14 de abril de 1471, luchando a favor de la casa de York. El 30 de abril de 1472, Elizabeth se casó con Thomas Howard, conde de Surrey y duque de Norfolk, una unión concertada por el rey. En 1475, Elizabeth heredó la propiedad de su padre en Ashwellthorpe Manor. Su segundo marido era amigo íntimo y compañero de Ricardo III, que fue coronado rey en 1483. Elizabeth fue una de las acompañantes de la reina Ana Neville en la coronación, y su esposo, Thomas Howard, portó la espada de estado. El 22 de agosto de 1485 murió John Howard, suegro de Elizabeth, en la batalla de Bosworth, mientras luchaba a favor de Ricardo III, con quien le unía una estrecha amistad, al igual que su hijo. Thomas resultó herido en la misma batalla, fue encarcelado en la Torre de Londres durante varios años y se le retiró el título de duque de Norfolk. 

Elizabeth tuvo la suerte de que la proscripción de Howard estipulara que ella no perdería su herencia. El 3 de octubre de 1485, Elizabeth escribió a John Paston, esposo de una prima suya, desde la isla de Sheppey. En la carta se quejaba de que lord FitzWalter, partidario del nuevo rey Enrique VII, había despedido a todos sus sirvientes, aunque gracias a las estipulaciones de la proscripción de su esposo, no había podido apropiarse de su mansión de Askwell. En diciembre de 1485, Elizabeth vivía en Londres, en los alrededores de St Katharine's by the Tower, lo que la ubica cerca de la Torre de Londres, donde estaba encarcelado su esposo.

Después de que Thomas fuera liberado y se le restituyeran sus títulos y propiedades, entró al servicio de Enrique VII. En noviembre de 1487, Thomas y Elizabeth asistieron a la coronación de la reina consorte, Elizabeth de York, que tomó a Elizabeth como camarera. Más adelante la reina le concedió el honor de ser una de las madrinas de la princesa Margarita Tudor en su bautizo, celebrado a finales de 1489.

Este segundo matrimonio dio nueve hijos, entre ellos Thomas Howard, III duque de Norfolk, Elizabeth Howard, madre de la reina Ana Bolena, y Edmund Howard, padre de la reina Catalina Howard.

Fallecimiento
Elizabeth Tilney murió el 4 de abril de 1497 y fue enterrada en el coro del convento de las franciscanas de Aldgate. En su testamento dejó una suma de dinero para que se distribuyera entre los pobres de Whitechapel y Hackney. Tras quedar viudo, Thomas Howard se casó con una prima de su fallecida esposa, Agnes Tilney, con quien tuvo seis hijos más.

Entre las nietas de Elizabeth no solo están las reinas Ana Bolena y Catalina Howard, sino también tres de las amantes del rey Enrique VIII: Elizabeth Carew, María Bolena y Mary Howard Fitzroy, aunque de la relación del rey con esta última no hay pruebas fehacientes. Durante el reinado de Enrique VIII, los Howard se convirtieron en la familia más importante de Inglaterra.

Descendencia
De su matrimonio con Humphrey Bourchier:
 John Bourchier (1467–1533). Se casó el 12 de marzo de 1536 con Katherine, hija de  John Howard, I duque de Norfolk, con quien tuvo un hijo, Thomas, y tres hijas, Joan, Margaret y Mary. Con una amante supuestamente llamada Elizabeth Bacon tuvo tres hijos ilegítimos: James, Humphrey y George, y una hija, Ursula (esposa de sir William Sherington).
 Margaret Bourchier (1468–1552). Fue institutriz de las princesas María e Isabel. Se casó con John Sandys, con quien no tuvo hijos, y en segundas nupcias con sir Thomas Bryan, con quien tuvo tres hijos, entre ellos el diplomático Francis Bryan.
 Anne Bourchier (1470-29 de septiembre de 1530). Se casó con Thomas Fiennes, VIII barón Dacre, con quien tuvo tres hijos.

De su matrimonio con Thomas Howard, II duque de Norfolk:
Thomas Howard, III duque de Norfolk
Edward Howard
Edmund Howard, padre de la quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard
John Howard (1482-1503)
Henry Howard (1483-?)
Charles Howard (1483-1512)
Henry Howard (el joven)(1489-22 de febrero de 1513)
Richard Howard (1487-1517) 
Elizabeth Howard. Se casó con Tomás Bolena, fue la madre de la reina Ana Bolena y abuela de la reina Isabel I
Muriel Howard (1486-1512). Se casó con John Grey, II vizconde Lisle, y en segundas nupcias con sir Thomas Knyvett
Otra hija que murió en la infancia

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos
Elizabeth Tylney in A Who's Who of Tudor Women («Elizabeth Tilney en el 'Quién es quién' de las mujeres del periodo Tudor», en inglés)
''Dukes of Norfolk (Howard), Medieval Lands website by Charles Cawley' («Duques de Norfolk (Howard), web de tierras medievales de Charles Cawley», en inglés)

Inglaterra de los Tudor
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Damas de compañía de Inglaterra
Condesas de Inglaterra
Duquesas de Norfolk